Netzeband ist der Name mehrerer Orte:
 Netzeband (Temnitzquell), Ortsteil der Gemeinde Temnitzquell im Landkreis Ostprignitz-Ruppin in Brandenburg
 Netzeband (Katzow), Ortsteil der Gemeinde Katzow im Landkreis Vorpommern-Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern